Ambrosetti puede referirse a:

Personas
 Bianca Ambrosetti, gimnasta artística italiana;
 Juan Bautista Ambrosetti, arqueólogo y naturalista argentino;
 José Arturo Ambrosetti, botánico y profesor argentino;
 Tomás Ambrosetti, inmigrante italiano, comerciante.

Otros
 Ambrosetti, localidad de la Argentina;
 Museo etnográfico Juan B. Ambrosetti, museo de la Universidad de Buenos Aires.